Balla László (1927–2010) kárpátaljai magyar költő, író, műfordító és újságíró
 Balla László (1933–2014) Állami díjas (1985) agrármérnök, növénynemesítő
 Balla László (1971) labdarúgó (Tiszakécske FC)